Smalsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Smalsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (21,1 ha)
Smalsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (14,4 ha)
Lilla Smalsjön, sjö i Filipstads kommun,  (49,6 ha)
Smalsjön (Rämmens socken, Värmland), (Stora Smalsjön) sjö i Filipstads kommun,  (76,2 ha)
Smalsjön (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Smalsjön (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (7,55 ha)
Smalsjön (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (63,4 ha)
Smalsjön, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,

Se även
Smaltjärn
Kaitajärvi (finska)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn